Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Florida 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Steffi Graf (Campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Gabriela Sabatini (terzo turno)
 Mary Joe Fernández (quarti di finale)
 Anke Huber (semifinali)
 Assente
 Zina Garrison (quarti di finale)
 Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)

 Nataša Zvereva (terzo turno)
 Kimiko Date-Krumm (primo turno)
 Gigi Fernández (primo turno)
 Sabine Appelmans (primo turno)
 Patricia Hy-Boulais (terzo turno)
 Zina Garrison (terzo turno)
 Radka Zrubáková (secondo turno)
 Sandra Cecchini (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Florida 1993